

Anni 
 911 d.C. – (CMXI in numeri romani) è un anno del X secolo
 911 a.C. – (CMXI a.C. in numeri romani) è un anno del X secolo a.C.

Automobili 
 Porsche 911 – autovettura sportiva prodotta dalla Porsche

Codici 
911 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Collins Observatory, nel Corning Community College, della Contea di Steuben (New York), degli USA

Date 
 911 – comunemente letto nine eleven come abbreviazione di 9/11 (11 settembre, nel formato statunitense mese/giorno), in riferimento all'attacco terroristico dell'11 settembre 2001

Fumetto 
 David Murphy - 911 – fumetto italiano

Matematica 
 911 – numero naturale

Musica 
 911 – duetto musicale tra Wyclef Jean e Mary J. Blige, ispirato dall'omonimo numero telefonico nordamericano
 911 – boyband rritannica
 911 – singolo dei Gorillaz e dei D12 del 2001
 911 – singolo di Ėldžej del 2020
 911 – singolo di Lady Gaga del 2020

Numeri telefonici 
 911 – numero telefonico di emergenza degli Stati Uniti e del Canada

Televisione 
 9-1-1 – serie televisiva statunitense del 2018
 9-1-1: Lone Star – serie televisiva statunitense del 2020